Дисциплината 200 м съчетано плуване при мъжете на Летните олимпийски игри 2012 се провежда на 1 и 2 август 2012 в Олимпийския център за водни спортове.

Резултати

Серии

Полуфинали

Полуфинал 1

Полуфинал 2

Финал 

Плуване на летните олимпийски игри 2012